Klasa 8 – klasa samochodu, grupa pojazdów, w skład której wchodzą samochody ciężarowe mogące transportować ładunek do 15 ton. Zmian w tej grupie może dokonać Federalna Administracja Autostrad (Federal Highway Administration, FHWA) w USA.

Główni producenci samochodów z klasy 8 w kolejności od największej liczby sprzedanych pojazdów:
 Freightliner Trucks
 Navistar International
 Peterbilt
 Kenworth
 Volvo Trucks
 Mack
 Sterling
 Western Star

Klasyfikacja samochodów